Аполо може да се отнася за:

Космонавтика 
 Аполо, космическа програма на НАСА
 Аполо, космически кораб
 Аполо, кратер на Луната
 1862 Аполо, близкоземен астероид

Места 
 Аполо, САЩ
 Аполо, мост над река Дунав в Братислава, Словакия